Херон-роуд, , или Оттавская дорога № 16 — крупная улица г. Оттава, Онтарио, Канада.

Проходит от Уокли-роуд на углу с рекой Ридо, откуда она поворачивает на Бейслайн-роуд.

Здесь расположен департамент Публичных работ и правительственных услуг Канады, а также штаб-квартира Канадской почты и Дом Эдварда Дрейка (на углу с Риверсайд-драйв). Здесь также расположены Средняя школа Св. Патрика (:en:St. Patrick's Intermediate High School) и торговый центр Херонгейт (:en:Herongate Mall).

Далее улица идёт над парком Венсана Массе (:en:Vincent Massey Park) по Мосту Херон-роуд (:en:Heron Road Bridge), пересекающему реку Ридо и канал Ридо.

Большая часть Херон-роуд — крупная городская транспортная артерия (от 4 до 6 полос движения). Ограничение скорости: 60 км/ч к западу от Бэнк-стрит и всего 50 км/ч к востоку от Бэнк-стрит, несмотря на весьма небольшое количество пешеходов и достаточно быстрый поток, особенно к западу от Бронсон-авеню.

Улицы Оттавы